Nápoles — cidade da região Campânia, Itália
Língua napolitana
Sorvete napolitano

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística